Rakit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rakit, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Rakit, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar